Paul Murphy (ur. 1948) – brytyjski polityk, minister
 Paul Murphy (ur. 1962) – kanadyjski polityk
 Paul Murphy (ur. 1983) – irlandzki polityk

Zobacz też 
 Paul Morphy